Brama Niebiańskiego Spokoju (Tiān’ānmén)
 Plac Niebiańskiego Spokoju (Tiān’ānmén Guǎngchǎng)